LSU puede referirse a:

Automotor 
 LSU, Lambda Sonde Universal (Sonda Lambda Universal)

Información tecnología 
 LSU, sigla para LAN Service Unit

Organizaciones 
 Lambda Sigma Upsilon, una fraternidad colegiada latina.
 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, Foro nacional sueco de la juventud.
 Lifesavers Underground, un grupo de rock cristiano, también conocido como Lifesavors, Lifesavers o LSU, cantado por Michael Knott.
 Loughborough Students' Union, la unión de estudiantes de Loughborough, Leicestershire, Reino Unido.

Universidades 
 Universidad de La Sierra, una universidad privada mixta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día localizada en Riverside, California, Estados Unidos.
 Universidad Estatal de Leyte, en Baybay, Leyte, Filipinas. 
 Universidad Estatal de Luisiana, una universidad mixta pública localizada en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos.

Lenguas 

 Lengua de Señas Uruguaya.